Го́рно-Чу́йский — упразднённый посёлок городского типа в Мамско-Чуйском районе Иркутской области России. Образовывал Горно-Чуйское городское поселение. Упразднён в ноябре 2019 года

География 
Расположен в пределах Северо-Байкальского нагорья, на правом берегу реки Большая Чуя, в 150 км к юго-западу от рабочего посёлка Мама.

История 
Возникновения посёлка связано с добычей слюды-мусковита. Статус посёлка городского типа с 1952 года.

После распада СССР из посёлка начался отток населения.

В связи с неперспективностью жизни в отдалённых посёлках Мамско-Чуйского района в 2015 году в Иркутской области были приняты законы, предусматривающие переселение жителей посёлков Горно-Чуйский и Согдиондон (ранее были переселены жители посёлка Слюдянка). В 2015 году  началось переселение посёлка Горно-Чуйский, в 2016 году — посёлка Согдиондон.

Население

Примечания

Источники 
 http://www.vsp.ru/social/1999/12/28/339326
 http://irkutsk.rfn.ru/rnews.html?id=36461
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Иркутской области 
 ОКАТО
 Горно-Чуйский — Иркутская обл., Российская Федерация

Бывшие посёлки городского типа Иркутской области
Упразднённые населённые пункты Мамско-Чуйского района
Упразднённые городские поселения Иркутской области
Городские поселения, упразднённые в 2019 году
Упразднённые муниципальные образования Мамско-Чуйского района